Der Name Muñecas bezeichnet:

 Muñecas (Soria) – eine Ortschaft in der Provinz Soria in Spanien
 Provinz Muñecas – eine Provinz im Departamento La Paz in Bolivien
 Ildefonso de las Muñecas – ein Priester und Militärführer im Unabhängigkeitskrieg von Alto Perú, dem heutigen Bolivien